Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1998 si concluse con la vittoria di Kentucky contro Utah.

Jeff Sheppard di Kentucky fu nominato Most Outstanding Player.

Squadre qualificate

East region

South region

Midwest region

West region

Tabellone

East region

South region

Midwest region

West region

Final Four

Squadra vincitrice

Allenatore:  Tubby Smith
Vice-allenatori: Mike Sutton, George Felton

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1998
Campionato di pallacanestro NCAA Division I